Hallac oder Hallaç ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Hallac (1964–2015), US-amerikanischer Bankmanager
 Recai Hallaç (* 1962), türkischer Schauspieler, Simultandolmetscher literarischer Übersetzer